Seznam polkov z zaporedno številko 27.

Seznam 
 Pehotni
 27. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 27. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 27. pehotni polk (Wehrmacht)
 27. strelski polk (ZSSR)
 27. fusilirski polk (Wehrmacht)
 27. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 27. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 27. tankovski polk (Wehrmacht)
 27. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 27. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 27. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 27. artilerijski polk (Wehrmacht)
 27. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 27. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi